Toponímia:
 Baños de Ebro, municipi de la comarca de la Quadrilla de Laguardia-Rioja Alabesa a la província d'Àlaba
 Baños de Molgas, municipi de la Comarca de Allariz-Maceda (Província d'Ourense, Galícia)
 Baños de la Encina, municipi de la comarca de Sierra Morena (província de Jaén, Espanya)
 Baños de Montemayor, municipi de la província de Càceres a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Baños de Río Tobía, municipi de la Rioja, a la Rioja Alta 
 Baños de Rioja, municipi de la Rioja, a la regió de la Rioja Alta
 Baños de Tajo, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Baños de Valdearados, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Antonio Baños Boncompain (Nou Barris, Barcelona, 1967), periodista, escriptor i músic català 
 Ramón de Baños (Barcelona, 1890 - 1986), pioner del cinema
 Ricard de Baños (1882-1936), realitzador i productor cinematogràfic català
 Roque Baños (1968), compositor espanyol
 Samuel Baños (1979), futbolista espanyol
 Santiago Baños (1976), futbolista mexicà
 Tania Baños Martos (1990), política valenciana